Села:
 Криничувате — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Криничувате — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Криничувате — Кіровоградська область, Компаніївський район